MRCF steht für:
 Multimedia Resource Function Controller
 München Rugby Football Club

MRCF